Les Ford B  ou Ford Model B sont deux modèles d'automobile, du constructeur automobile américain Ford, l'un construit à environ 500 exemplaires entre 1904 et 1906, et le second à plus de 5 millions d'exemplaires entre 1932 et 1934.

 Les Ford B (1904), version haut de gamme des Ford A (1903-1904) ;
 Les Ford B (1932-1934), lesquelles désignent théoriquement la seule version à 4 cylindres tandis que celles à moteur V8 sont baptisées Model 18 puis 48.

Homonymie d'automobile
B